Андрущенко — українське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Віктор Андрущенко:
 Андрущенко Віктор Вікторович (1986) — білоруський хокеїст, нападник.
 Андрущенко Віктор Петрович (1949) — український науковець, дійсний член (академік) АПН України, член-кореспондент НАН України.
 Андрущенко Віталій Олександрович — майор Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Володимир Андрущенко:
 Андрущенко Володимир Леонідович (1940) — український вчений-економіст. Доктор економічних наук, професор (2002).
 Андрущенко Володимир Петрович (1943) — український журналіст, письменник (прозаїк, публіцист).
 Андрущенко Кость Кіндратович (1883 — після 1948)  — український громадський та політичний діяч на Далекому Сході.
 Микола Андрущенко:
 Андрущенко Микола Анатолійович (1984—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Андрущенко Микола Дмитрович — український художник
 Андрущенко Ніна (1919-2008) — зв'язкова ОУН, медсестра УПА.
 Андрущенко Олена Анатоліївна ( 1966) — фахівець з літературознавства, доктор філологічних наук (2000), професор (2002).
 Сергій Андрущенко:
 Андрущенко Сергій Анатолійович — український генерал
 Андрущенко Сергій Анатолійович ( 1975) — український військовик, полковник.

Див. також 
 Андрющенко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко